Антанифуци — малагаскийский топоним. Может означать:
 Антанифуци — сельская коммуна на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре, в округе Суаниерана-Ивунгу.